Landtagswahlkreis 89 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Meppen (1947 bis 2003)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Minden-Lübbecke II (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Gelsenkirchen III (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Münster-Land (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Coesfeld (1947 bis 1962)